Цуканова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Цуканова, Галина Ивановна (1942—2014) — старший научный сотрудник, лауреат Государственной премии СССР.
 Цуканова, Лидия Николаевна (род. 1945) — советская и российская актриса.
 Цуканова, Людмила Алексеевна (род. 1982) — украинская футболистка.
 Цуканова, Мария Никитична (1924—1945) — старший матрос, санинструктор, Герой Советского Союза.
 Цуканова, Ольга Ивановна (1917—2002) — доярка, Герой Социалистического Труда.